Gran Pará (Grão-Pará en portugués) puede referirse a antiguas subdivisiones del Brasil:

 La capitanía del Gran Pará, en el virreinato del Brasil;
 La provincia del Gran Pará, en el imperio del Brasil;
 El estado de Maranhão y Gran Pará, en el virreinato del Brasil;
 El estado del Gran Pará y Maranhão, en el virreinato del Brasil;
 El estado del Gran Pará y Río Negro, en el virreinato del Brasil;
 Príncipe de Gran Pará, título nobiliario brasileño;
 Grão-Pará, municipio del estado de Santa Catarina.